Андро́нов: — прізвище російського походження.

 Андронов Василь Антонович (1909—1952) — Герой Радянського Союзу
 Андронов Віталій Миколайович (* 1972) — український гандболіст, тренер з гандболу.
 Андронов Володимир Анатолійович (* 1966) — полковник служби цивільного захисту, доктор технічних наук, професор.
 Андронов Іван Леонідович (* 1960) — український астроном, дійсний член Академії наук вищої школи України
 Андронов Олександр Олександрович (1901—1952) — російський радянський фізик, академік АН СРСР
 Андронов Олександр Олександрович (молодший) (* 1938) — російський радянський фізик, член-кореспондент РАН

Російські прізвища